El tranvía de Río de Janeiro () es una línea tranviaria moderna de Río de Janeiro, Brasil. El sistema se encuentra entre varios nuevos desarrollos de transporte público para los Juegos Olímpicos de Verano 2016. Su nombre oficial es VLT Carioca, el acrónimo VLT significa Veículo leve sobre trilhos (en español, tren liviano sobre rieles)

Resumen

La primera fase, que consta de una sola línea de 15 kilómetros entre la Terminal de Autobuses Novo Rio y el Aeropuerto Santos Dumont consta de 18 paradas, fue inaugurada el 5 de junio de 2016, dos meses antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el servicio regular comenzó al día siguiente. 

Durante el primer mes de operación, el pasaje era gratis, pero solo dos tranvías se encontraban en operación entre el mediodía y las 15:00 horas operando solamente en las paradas del Aeropuerto Santos Dumont y Parada dos Museus

El sistema utiliza 42 tranvías del tipo Alstom Citadis modelo 402, transportando 420 pasajeros cada uno. Son bidireccionales, poseen aire acondicionado, siete secciones y ocho puertas de cada lado. 

Los primeros cinco tranvías fueron construidos en las instalaciones de Alstom en La Rochelle, Francia, las otras 27 fueron fabricadas en las instalaciones de Alstom en Taubaté, en el estado de São Paulo. Los tranvías son los primeros en utilizar una combinación de suministro de energía a nivel del suelo (APS) y almacenamiento de energía de supercapacitor de a bordo (SRS) para eliminar las catenarias a lo largo de toda la ruta. 

El resto de las líneas se inauguraran en 2017, se espera que la red tranviaria ayudará a reducir en un 66% la cantidad de buses y en un 15% la cantidad de vehículos particulares que ingresan al centro de Río.

Véase también 
 Metro de Río de Janeiro

Referencias 

Tranvías
Río de Janeiro
Transporte de Río de Janeiro